Тімеа Бачинскі була чинною чемпіонкою, але замість захисти вирішила взяти участь у турнірі в Досі.

Слоун Стівенс виграла титул, у фіналі перемігши Домініку Цібулкову з рахунком 6–4, 4–6, 7–6(7–5).

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Abierto Mexicano Telcel 2016